Menelaos (Oudgrieks: ), ook wel Menelaus (Latijn) of Menelaüs (Nederlands) is een figuur uit de Griekse mythologie en was een koning van Sparta.

Hij is een van de Atreïden of zonen van Atreus, en een broer van Agamemnon. Van zijn schoonvader Tyndareos had hij met de hand van Helena, de schone, ook het koningschap van Sparta gekregen. Helena baarde hem een dochter, Hermione genaamd.

Menelaos was dus ooit een van de vele vrijers van Helena geweest. Er waren toen zelfs zo veel vrijers, dat Tyndareos een oorlog vreesde. Maar Odysseus, de listige, stelde aan Tyndareos een eed voor die alle vrijers moesten zweren, zodat zij de man die door Helena tot echtgenoot werd gekozen, zouden beschermen en helpen in tijden van nood. Iedere vrijer zwoer de eed en Helena koos Menelaos, omdat hij het meeste bood.

Het huwelijk was echter maar van korte duur, want op een dag werd zij door de Trojaanse prins Paris geschaakt. Menelaos riep elke oudvrijer van Helena toen op om mee te vechten in Troje, om deze schande ongedaan te maken en zijn eer te wreken. Dit was het begin van de Trojaanse Oorlog.

Stamboom 

Personage in werk van Homerus
Koning van Sparta
Koning in de Griekse mythologie